Ејприл Боулби (; Валејо, Калифорнија, 30. јул 1980) америчка је глумица и модел.

Каријера

Филмографија 

|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="5" | 2000-е
|-
| 2004. || Место злочина: Лас Вегас || -{CSI: Crime Scene Investigation}- || Кејтлин Рекиш || ТВ серија, 1 епизода
|-
| rowspan=3| 2005. || Место злочина: Њујорк || -{CSI: NY}- || Џени Ли || ТВ серија, 1 епизода
|-
| — || -{Stacked}- || Џасмин || ТВ серија, 1 епизода
|-
| Фреди || -{Freddie}- || Сидни || ТВ серија, 1 епизода
|-
| 2005—2015. || Два и по мушкарца || -{Two and a Half Men}- || Кенди / Кимбер || ТВ серија, 17 епизода
|-
| 2007. || Песак смрти || -{Sands of Oblivion}- || Хедер || 
|-
| 2007—2014. || Како сам упознао вашу мајку || -{How I Met Your Mother}- || Мег || ТВ серија, 4 епизоде
|-
| rowspan=2| 2008. || Сви путеви воде кући || -{All Roads Lead Home}- || Наташа || 
|-
| — || -{Out of Jimmy's Head}- || принцеза || ТВ серија, 1 епизода
|-
| rowspan=2| 2009. || — || -{The Slammin' Salmon}- || Мија || 
|-
| Кет и Ким || -{Kath & Kim}- || Ешли || ТВ серија, 1 епизода
|-
| 2009—2014. || — || -{Drop Dead Diva}- || Стејси Барет || ТВ серија, главна улога
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="5" | 2010-е
|-
| rowspan=2| 2010. || Место злочина: Лас Вегас || -{CSI: Crime Scene Investigation}- || Марта Петрович || ТВ серија, 1 епизода
|-
| Фрикови || -{Psych}- || Лорен Ласитер || ТВ серија, 1 епизода
|-
| 2011. || Од Праде до без наде || -{From Prada to Nada}- || Оливија || 
|-
| 2013. || Мамица || -{Mom}- || Селин || ТВ серија, 1 епизода
|-
| 2015. || Ти си мој порок || -{You're the Worst}- || Бернадет || ТВ серија, 1 епизода
|-
| rowspan=3| 2016. || Унапред окривљена || -{Marriage of Lies}- (ориг. -{Presumed}-) || Рејчел Вилсон || 
|-
| — || -{Loosely Exactly Nicole}- || инструкторка стриптиза || ТВ серија, 1 епизода
|-
| — || -{The Engagement Clause}- (ориг. -{Married by Christmas}-) || Кејти Тејт || 
|-
| rowspan=3| 2017. || Штребери || -{The Big Bang Theory}- || Ребека || ТВ серија, 1 епизода
|-
| — || -{Love's Last Resort}- || Алиса || 
|-
| — || -{A Mother's Crime}- || Ники || 
|-
| rowspan=6| 2018. || — || -{The Wrong Daughter}- || госпођица Хенсон || 
|-
| — || -{Dying for the Crown}- (ориг. -{Homecoming Revenge}-) || Изабел Вагнер || 
|-
| — || -{Unbroken: Path to Redemption}- || Сеси Филипс || 
|-
| — || -{Heathers}- || Тејна || ТВ серија, 2 епизоде
|-
| Титани || -{Titans}- || Рита Фар || ТВ серија, 1 епизода
|-
| — || -{Gone Baby Gone}- || Рене || 
|-
| 2019—2021. || Патрола проклетих || -{Doom Patrol}- || Рита Фар || ТВ серија, главна улога
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="5" | 2020-е
|-
| rowspan=2| 2020. || — || -{Legends of Tomorrow}- || Рита Фар || ТВ серија, 1 епизода
|-
| — || -{Tacoma FD}- || жена || ТВ серија, 1 епизода
|-
| 2021. || — || -{Father Christmas Is Back}- || Џеки || 
|}

Референце

Спољашње везе 
 
 
 

Рођени 1980.
Америчке глумице
Америчке манекенке